Kroemer ist der Familienname folgender Personen:
 Guido Kroemer (* 1961), österreichisch-spanischer Molekularbiologe und Immunologe
 Herbert Kroemer (* 1928), deutscher Physiker und Nobelpreisträger
 Heyo K. Kroemer (* 1960), deutscher Pharmazeut und Hochschullehrer
 Hugo Kroemer (1888–1971), österreichischer Pianist
 Karl Kroemer (1871–1956), deutscher Weinbauwissenschaftler
 Katrin Kroemer (* 1960), deutsche Journalistin

Kroemer bezeichnet außerdem:
 (24751) Kroemer, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Krömer